Andéol est un nom propre qui peut se référer à :

Prénom et patronyme 
Andéol est un prénom masculin qui vient du grec Andros (homme, viril) - qui a donné aussi le prénoms André.

Andéol peut être aussi un patronyme.

Saints des Églises chrétiennes 
 Andéol du Vivarais (), premier apôtre du Vivarais, célébré le , ou bien le 4 mai.
  Andéol de Lyon († vers 410), ou Antioche ou Antiochus ou Antiochos, évêque de Lyon ; célébré le 13 août par les catholiques et le 15 octobre par les Orthodoxes.

Références